Туніська професійна ліга 1 2013—2014 — 59-й сезон найвищої футбольної ліги Тунісу після незалежності. Усього брали участь 16 клубів. Чемпіонат проходив з 15 вересня  року по 13 травня  року. Переможцем став «Есперанс».

Турнірна таблиця

Посилання 
  
 Федерація футболу Тунісу 

2013 у футболі
2014 у футболі